Lochte ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lochte (1935–1991), deutscher Jurist und Beamter
 David Lochte (1871–1935), Präsident der Reichsbahndirektion Mainz und der der Reichsbahndirektion Altona
 Karin Lochte (* 1952), deutsche Biologin
 Ryan Lochte (* 1984), amerikanischer Schwimmer
 Theodor Lochte (1864–1953), deutscher Rechtsmediziner
 Walter Lochte-Holtgreven (1903–1987), deutscher Experimentalphysiker und Hochschullehrer
 Wilfried Lochte (1928–2011), deutscher Industriemanager

Siehe auch:
 Löchte